Venje je naselje u Republici Hrvatskoj u Požeško-slavonskoj županiji, u sastavu grada Kutjeva.

Zemljopis 
Venje je smješteno 5 km zapadno od Kutjeva, na vinorodnim obronica Krndije, susjedna sela su Mitrovac na istoku i Hrnjevac na zapadu.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Venje je imalo 98 stanovnika.

Izvori

Naselja u Požeško-slavonskoj županiji